Анри Азбрук (; 11 октября 1877 — ?) — французский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

Азбрук входил на Играх в состав четвёртой французской команды четвёрок, которая не смогла пройти в финал по основной квалификации, однако его команда, и ещё две сборные устроили свой финальный заплыв, который признаётся МОКом. Азбрук в том финале занял первое место.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1877 году
Родившиеся 11 октября
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Гребцы (академическая гребля) Франции
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Персоналии, чья дата смерти не установлена